TV poate fi:
 Televiziune sau televizor, abreviere colocvială
 Tivat, număr de înmatriculare auto a municipiului muntenegrean
 Trebišov, număr de înmatriculare auto al districtului slovac
 Treviso, număr de înmatriculare auto al provinciei italiene
 Tuvalu, codul ISO 3166-1, codul FIPS 10-4 și codul OTAN al acestei țări
 Virgin Express, codul IATA al companiei aeriane din Belgia
 Teravolt (1012 Volt), unitate de măsură pentru diferența de potențial

tv poate fi:
 .tv, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Tuvalu

Vezi și 
 TV (autocamionetă)

Legături externe 
 
  „TV” la acronymfinder.com